

Sigle 
 Yellow dog Updater, Modified – sistema di gestione dei pacchetti open source

Aziende 
 Yum! Brands, Inc. – azienda statunitense del settore fast-food

Codici 
 YUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Yuma, Arizona (Stati Uniti)
 yum – codice ISO 639-3 della lingua quechan
 YUM – vecchio codice valutario ISO 4217 del Dinaro jugoslavo (ora sostituito dal Dinaro serbo-RSD), ex valuta della Jugoslavia